Horvátország
Ivanje falu Cres községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Montenegró
Ivanje falu Bijelo Polje községben
Ivanje falu Nikšić községben

Szerbia
Ivanje falu Bojnik községben, a Jablanicai körzetben
Ivanje falu Prijepolje községben, a Zlatibori körzetben